Ио́сиф Бенеди́ктович (Бенцио́нович) Ко́ган (2 октября 1920, Кишинёв — 30 декабря 1982, Алма-Ата) — казахский советский скрипач, музыковед и музыкальный педагог, заслуженный артист Казахской ССР (1966), профессор Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1971). Один из основателей скрипичного исполнительского искусства Казахстана.

Биография 
Родился в Кишинёве, в семье скрипача, заведующего нотным отделом книжного магазина Бенциона Давидовича Когана и Марии Семёновны Коган, домохозяйки. В начале 1920-х годов отец стал владельцем магазина нот и музыкальных инструментов на улице Куза Водэ (Иринопольской), 13; он также играл на скрипке в Кишинёвском симфоническом оркестре и Иосиф начал учиться игре на скрипке в шестилетнем возрасте под руководством отца. В возрасте семи лет начал выступать в дуэте со старшим братом, пианистом Симхой Коганом, а в возрасте восьми лет был принят во второй класс музыкальной школы при кишинёвской частной консерватории музыки и дикции «Униря» (Unirea), где продолжил обучение у музыкального педагога И. М. Финкеля (окончил консерваторию с отличием в 1939 году). Одновременно учился в румынской гимназии для мальчиков. После присоединения Бессарабии к СССР в 1940—1941 годах — концертмейстер и солист Кишинёвской филармонии. 

С началом Великой Отечественной войны с родителями, братом и сестрой эвакуировался в Ворошиловск, где с отцом, братом и сестрой выступал в семейном ансамбле концертной бригады при Дагестанском концертном бюро в Махачкале; в 1942 году семья эвакуировалась дальше — в Алма-Ату. В том же году стал солистом Казахской государственной филармонии имени Джамбула, где работал до 1954 года. Выступал как с сольным репертуаром, так и в фортепианном дуэте со старшим братом Иосифом и позже с младшей сестрой Евой.

В 1954 году, после окончания Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, был оставлен на должности преподавателя камерного ансамбля на кафедре струнных инструментов, где работал до конца жизни (впоследствии доцент и с 1971 года профессор этой кафедры). Среди его учеников — будущий ректор этой консерватории и министр культуры Казахстана Д. К. Касеинов. Одновременно был профессором по классу скрипки в первой казахской Республиканской специальной средней музыкальной школе имени А. К. Жубанова (где также руководил ансамблем скрипачей), ректором Университета музыкальной культуры Алма-Аты при Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы (1970—1982).

Был первым исполнителем посвящённых ему скрипичных произведений — «Сонаты для скрипки соло» Е. Г. Брусиловского (1969), «Концерта для скрипки с оркестром» М. С. Сагатова (1967) и «Сонаты для скрипки и фортепиано» В. В. Миненко (1981). Был также первым исполнителем концертов для скрипки с оркестром Б. Я. Баяхунова и Б. Т. Аманжолова, «Сонаты для скрипки и фортепиано» К. А. Мусина (памяти Героя Советского Союза генерала И. В. Панфилова). Осуществил записи казахской народной музыки в собственной обработке и переложении для соло скрипки и фортепианного дуэта. 

Опубликовал учебные сборники, в том числе «42 лёгких этюда для скрипки» (1968), «Школа игры на кобызе», «Каприсы для скрипки соло» (1970), «24 этюда для скрипки» (1978), «Сборник дуэтов для скрипки и фортепиано на материале казахской музыки (1—10 классы)», методические материалы для преподавателей музыкальных и общеобразовательных школ и лекторов народных университетов, а также справочник «Спутник любителя музыки» (1980) и ряд статей («Из истории скрипичного исполнительства в Казахстане», «Из истории становления скрипичного искусства в Казахстане», «Музыкально-театральный техникум: Скрипичные  классы»). Внёс основополагающий вклад в становление музыкальной педагогики в Казахстане.

Семья 
 Брат — Симха Бенционович Коган (1918—1979), пианист, народный артист Казахской ССР.
 Сестра — Ева Бенционовна Коган (21 декабря 1928 — 30 декабря 1985), пианистка, музыкальный педагог, профессор, заслуженная артистка Казахской ССР.
 Дочь — Елена Иосифовна Шалкова, пианистка, преподаватель детской музыкальной школы № 1 имени А. Кашаубаева.

Публикации 
 Школа игры на скрипке (с В. С. Хессом). Алма-Ата, 1967.
 42 лёгких этюда для скрипки: Для учащихся начальных классов детских музыкальных школ, с предисловием и пояснениями. Алма-Аты: Мектеп, 1968. — 24 с.
 Курмангазы. Ксен ашкан (Освобождение от цепей): Кюй для ансамбля скрипачей. С метод. запиской / Переложение Иосифа Когана. Алма-Ата, 1969. — 16 с.
 Каприсы для скрипки соло. Алма-Ата: Жазушы, 1970. — 35 с.
 Спутник любителя музыки: справочник (с К. Б. Куатбаевым). Алма-Ата: Жазуши, 1973. — 100 с.
 24 этюда для скрипки: Для учащихся 3—5 классов детских музыкальных школ. Алма-Ата: Жалын, 1978. — 32 с.
 Мукан Тулебаев: Сценический музыкальный рассказ в народном университете, школе культуры. Алма-Ата, 1978. — 16 с.
 О работе с ансамблем скрипачей. Алма-Ата: Казахский НИИ НТИ и техно-экономических исследований, 1980. — 34 с.
 Пьесы для скрипки: С сопровождением фортепиано. Составление, редакция скрипичных партий и обработка И. Б. Когана. Алма-Ата: Энер, 1980. — 47 с.
 Великий Октябрь и расцвет профессиональной музыки в Казахстане. Методические рекомендации к устному музыкальному журналу в народном университете, школе культуры. Алма-Ата: Министерство культуры КазССР, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культпросветработы, 1980. — 50 с.
 Курмангазы Сагырбаев: К 175-летию со дня рождения. Методические рекомендации к устному музыкальному журналу в народном университете, школе культуры. Алма-Ата: Министерство культуры КазССР, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культпросветработы, 1981. — 28 с.
 Золотоголосый певец Казахской степи: К 150-летию со дня рождения Б. Кожагулова. Методические рекомендации к устному музыкальному журналу в народном университете, школе культуры. Алма-Ата: Министерство культуры КазССР, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культпросветработы, 1982. — 20 с.
 Методически-исполнительский анализ скрипичных сочинений композиторов Казахстана. Алма-Ата: Мектеп, 1982. — 39 с.

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Казахстана
Скрипачи Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР
Выпускники вузов Кишинёва
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Музыкальные педагоги СССР
Музыкальные педагоги Казахстана
Музыковеды СССР
Музыковеды Казахстана